Лонна — топоним.

Россия 
 Лонна — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Лонна — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Лонна — река, протекает в Псковской области.

Франция 
 Лонна — коммуна во Франции в департаменте Эн.